Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2014 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2014